Sui (volk), een volk in het zuiden van China
 Sui (taal), een van de Kam-Taitalen
 Sui-dynastie, regeerde China van 581 tot 618
 Sui (achternaam), een Chinese achternaam